Hannenbach ist ein geographischer Name

 Hannenbach, Dorf der Stadt Leutershausen im Landkreis Ansbach, Bayern
 Hannenbach (Kleine Bottwar), rechter Zufluss der Kleinen Bottwar (zur Bottwar) in Großbottwar, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Hanbach
 Hannebach
 Hahnbach (Begriffsklärung)
 Hahnenbach (Begriffsklärung)